L'annexe III de la MARPOL (de MARine POLlution : pollution marine) concerne la prévention de la pollution par des substances toxiques transportées par mer sous forme de colis.

Lien externe 
  site de l'OMI (Organisation maritime internationale) 

Droit international de l'environnement
Droit maritime
Pollution marine